Il doppio del torneo di tennis Gramado Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Goran Dragicevic e Mirko Pehar che hanno battuto in finale Brian Dabul e Bruno Echagaray 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Marcos Daniel /  Santiago González (quarti di finale)
 Franco Ferreiro /  Marcelo Melo (semifinali)

 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (Campioni)
 Paul Capdeville /  Pablo González (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 2005